Pierzchno ist Name folgender polnischer Orte:
Pierzchno (Kórnik) (Pierschno), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kórnik
Pierzchno (Środa Wielkopolska) (Pierschno), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Środa Wielkopolska
Pierzchno (Wręczyca Wielka), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Wręczyca Wielka